Weymann ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Weymann (* 1945), deutscher Soziologe
 Charles Weymann (1853) (1853–1909), französischer Flugzeugkonstrukteur, Karosseriebauer und Erfinder
 Charles Weymann (1889–1976), französischer Pilot, Konstrukteur, Karosseriebauer und Geschäftsmann
 Eckhard Weymann (* 1953), deutscher Musiklehrer und Musiktherapeut
 Frank Weymann (1948–1997), deutscher Schriftsteller
 Frida Weymann (1863–1942), deutsche Sachbuchautorin
 Jens Weymann-Reh (* 1972), deutscher Kommunalpolitiker
 Johann Conrad Carl Weymann (1809–1886), deutscher Unternehmer 
 Margot Zech-Weymann (1911–2004), deutsche Architektin
 Otto Weymann (1880–1958), deutscher Verwaltungsjurist und Oberfinanzpräsident
 Ottomar Weymann (1853–1909), deutscher Maler und technischer Zeichner
 Ray Weymann (* 1935), US-amerikanischer Astronom und Astrophysiker
 Ulla Weymann (1916–2010), deutsche Lyrikerin

Weymann bezeichnet:
 Weymann-Karosserie, eine von Charles Terres Weymann patentierte Karosseriebauweise
 Carrossier Weymann, das Unternehmen von Charles Terres Weymann in Frankreich
 Weymann American Body Company, US-amerikanisches Unternehmen von Charles Terres Weymann
 Weymann Karosserie GmbH (Deutschland, Köln)
 Weymann Technik, eine ehemalige Metallbaufirma in Osnabrück, Deutschland (1836–2013) 

Siehe auch:
 Weimann, Wiemann